Левітіна — російське прізвище.

Це прізвище носять:

 Левітіна Ірина Соломонівна (*1954) — колишня радянська та американська шахістка.
 Левітіна Софія Марківна (1891—1957) — українська радянська письменниця.

Див. також 
 Левітін

Російські прізвища